Hanin – wieś w Kada Bint Dżubajl

Osoby o tym nazwisku:
 Roger Hanin – francuski aktor i reżyser
 Ryszarda Hanin – polska aktorka, pedagog

Osoby o tym imieniu:
 Hanin Elias – niemiecka producentka muzyczna